Сентре може да се односи на:

 Сентре (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Сентре (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Сентре (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Сентре (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел